Бурки:

 Бурки — разновидность тёплых сапог для холодного климата.
 Бурки — агрогородок, центр Бурковского сельсовета в Брагинском районе Гомельской области Белоруссии.
 Бурки — населённый пункт (тип: станция) в Саратовской области России.

См. также 
 Бурка (значения)